Hexensabbat steht für:

 Hexensabbat, Bezeichnung von Hexentheoretikern für ein regelmäßiges geheimes, nächtliches Treffen sogenannter Hexen und Hexer
 Hexensabbat (1977), US-amerikanischer Film von Michael Winner
 Hexensabbat (1984), ungarischer Film von János Rózsa 
 Hexensabbat (Börse)